B 66 bezeichnet:
die Bundesstraße 66 in Deutschland
die Gleichenberger Straße in Österreich

B66